Гудон, Жан-Антуан (1741—1828) — французский скульптор, выдающийся мастер психологического портрета
 Гудон — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи